Shangdu — antiga capital de verão do império mongol, na China, primeiro descrita no Ocidente por Marco Polo
 Xanadu (filme) — filme de 1980 com Olivia Newton-John
 Xanadu (trilha sonora) — trilha sonora do filme acima
 Projeto Xanadu — primeiro projeto para o desenvolvimento daquilo que posteriormente veio a ser conhecido como hipertexto
 Xanadu (Titã) — região de Titã, maior satélite do planeta Saturno
Xanadu (canção) - de Rush

Desambiguação